Дюперре́:

персоналии
 Дюперре, Ги Виктор (Guy-Victor Duperré; 1775—1846) — французский барон и адмирал, чьё имя высечено на парижской Триумфальной арке;
 Дюперре, Луи Исидор (Louis Isidore Duperrey; 1786—1865) — французский мореплаватель, картограф;
 Лоз-Дюперре, Клод Ромен (Claude Romain Lauze-Duperret; 1747—1793) — французский аристократ, депутат Законодательного собрания и Конвента;

прочее
 Эскадренные миноносцы типа «Дюперре»;
 «Адмирал Дюперре» (1879−1909) — французский броненосец.

Примечания